Карл Лудвиг Бонхьофер () е немски невролог и психиатър, ученик на Карл Вернике.

Биография 
Роден е на 31 март 1868 година в Нересхайм, Германия. Учи в Тюбинген и Берлин. В периода 1912 – 1938 година е директор на клиника по психиатрия и неврология в болницата Шарите. Негови сътрудници там са Ханс Кройцфелд, Франц Крамер, Ервин Щраус, Артур Кронфелд, Лотар Калиновски и Юрг Зут. При него са учили Кейт Фрийдлендър и Анхел Гарма.

Негови синове са Дитрих Бонхьофер и Клаус Бонхьофер. В негова чест е наречена психиатричната болница „Карл Бонхьофер“ в Берлин-Рейникендорф.

Публикации 
 Ein Beitrag zur Kenntnis der grosstädtischen Bettel- und Vagabundentums. Berlin 1900.
 Die akuten Geisteskrankheiten der Gewohnheitstrinker. Jena 1901.
 Die symptomatischen Psychosen im Gefolge von akuten Infektionen und inneren Erkrankungen. Deuticke, Leipzig, Wien 1910.
 Die Psychosen im Gefolge von akuten Infektionen, Allgemeinerkrankungen und inneren Erkrankerungen. In: Handbuch der Psychiatrie. Spezieller Teil. 3:1. Deuticke, Leipzig, Wien 1912, S. 1 – 120.
 Die exogenen Reaktionstypen. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 58, Berlin 1917, S. 50 – 70.
 mit P. Jossmann (Hrsg.): Ergebnisse der Reiztherapie bei progressiver Paralyse. 1932.
 mit K. Albrecht u. a. (Hrsg.): Die psychiatrischen Aufgaben bei der Ausführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Mit einem Anhang Die Technik der Unfruchtbarmachung. Klinische Vorträge im erbbiologischen Kurs. Karger, Berlin 1934.
 (Hrsg.): Die Erbkrankheiten. Klinische Vorträge im 2. erbbiologischen Kurs. 1936.
 Die zentralen Bewegungsstörungen. Die akuten und chronischen choreatischen Erkrankungen und die Myoklonien. In: S. A. Kinnier-Wilson: Die zentralen Bewegungsstörungen. 1936.

Германски психиатри
Германски невролози
Възпитаници на Тюбингенския университет
Възпитаници на Хумболтовия университет